Северо-западный испано-кельтский язык или галлекский язык — исчезнувший испано-кельтский язык, распространённый в доримскую эпоху на северо-западе Пиренейского полуострова. в начале 1-го тысячелетия. Позднее эти земли вошли в состав Римской провинции Галлеция, которая частично совпадает с современными регионами Галисия, Западная Астурия и в Леон в Испании, а также с Северным Регионом Португалии. Носителями языка предположительно был народ галлеки.

Обзор 
Подобно иллирийским и лигурскому языкам, современный корпус галлекского языка состоит из отдельных слов и коротких предложений, содержащихся в местных латинских надписях или глоссах классических авторов, среди которых — антропонимы, этнонимы, имена богов, топонимы, а также сохранившиеся до нашего времени топонимы, названия рек или гор.

Кроме того, ряд слов, сохранившихся в современных романских языках северо-западе Испании и Португалии и идентифицируемых как кельтские, вероятно, были унаследованы от древних галлеков., например:
  ('женский половой орган, лента') от протокельтского *kīkwā ('борозда'),
  ('каменная плита') от протокельтского *φlagēnā ('широкий наконечник копья'),
  ('грядка, поле') от протокельтского *φlāryo- ('пол'),
  ('сарай') от протокельтского *φare-bowyo- ('вокруг коров').

Классические авторы, такие как Помпоний Мела и Плиний Старший, писали о существовании как кельтского, так и некельтского населения в Галисии и Лузитании.

Некоторые современные ученые отождествляли лузитанский язык с галлекским, рассматривая их как единый архаический кельтский язык. Оппоненты этой точки зрения указывают ряд неразрешимых противоречий при таком допущении: например, взаимоисключающие фонетические особенности, прежде всего касающиеся сохранения *р в лузитанском и др. По этой причине лузитанский рассматривается как некельтский язык, хотя и испытавший влияние кельтских.

Характеристики 
Галлекский имеет ряд общих характеристик с кельтиберским и другими кельтскими языками (реконструированных форм прото-кельтского если не указано иное).

См. также 
 Кельтиберский язык
 Континентальные кельтские языки

Ссылки

Библиография 
 Búa, Carlos (2007) O Thesaurus Paleocallaecus, in 
 Curchin, Leonard A. (2008) Estudios GallegosThe toponyms of the Roman Galicia: New Study . CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS LV (121): 109—136.
 DCECH = Coromines, Joan (2012). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos. 978-84-249-3654-9.
 
 
 
 Luján Martínez, Eugenio R. (2006) The Language(s) of the Callaeci. e-Keltoi 6: 715—748.
 
 
 Prósper, Blanca María and Francisco Villar (2005). Vascos, Celtas e Indoeuropeos: Genes y lenguas. Ediciones Universidad de Salamanca. 978-84-7800-530-7.
 
 
 Wodtko, Dagmar S. (2010) The Problem of Lusitanian, in 

Кельтские языки
Континентальные кельтские языки
Древние языки Европы